Дембо Олена Володимирівна (нар. 8 грудня 1983, Пенза) — грецька шахістка. 
 Рішар Дембо  (;  24 травня 1948, Париж, Франція — † 11 листопада 2004, Париж, Франція) — французький кінорежисер та сценарист.